Barclay Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Barclay Township (Iowa)
 Barclay Township (Kansas)
 Barclay Township (Minnesota)